Acebedo (en gallego y oficialmente: San Xurxo de Acevedo do Río) es una parroquia del municipio orensano de Celanova en la comarca de Tierra de Celanova. Cuenta con 15 entidades singulares de población.

Historia 
Perteneció al municipio de Acevedo do Río que en 1968 se incorporó al municipio de Celanova.

Lugares 
 O Casal
 Cavadoiro
 Cerdedo
 As Chousas
 Hermide
 As Lamas
 Outeiro
 Pazo de Chousas
 Os Prados
 San Cibrao
 O Tellado
 O Terrado
 Trasmiras
 Vilaverde
 Xamirás

Parroquias de Celanova